Léonard est un nom propre qui peut désigner un prénom ou un patronyme.

Variantes linguistiques et diminutifs 
 Allemand :  ou .
 Italien, espagnol et portugais : ,  et 
 Néerlandais : Lenaarts ou .
 Anglais : ,  et

Prénom 

Notamment le très célèbre Léonard de Vinci

Personnalités désignées par ce prénom 
 Léonard de Pise (v. 1170-v. 1250), mathématicien italien.
 Léonard d'Udine, également connu sous le nom de Leonardo Matthæi (v. 1400-v. 1470), prédicateur italien.

Saints 
 Léonard Kimura, martyr à Nagasaki (1575-1619), frère jésuite japonais, exécuté lors des persécutions de 1619 au Japon ; fêté le 18 novembre
 Léonard de Port-Maurice (1676-1751), religieux franciscain à Rome ; fêté le 26 novembre
 Leonardo Murialdo (1828-1900), né à Turin, fondateur de la Congrégation de Saint-Joseph qui s'adresse notamment aux jeunes apprentis ; fêté le 31 mars
 Léonard Melki (1881-1915), prêtre catholique oriental, capucin, assassiné au cours du génocide arménien
 L'évêque Saint Léodowald d'Avranches (v. 540-v. 630), souvent nommé par erreur Saint Léonard
 Des reliques de saint Léodovald d'Avranches ont sans doute été transportées dans le Maine, dans le Dunois, dans la Beauce et dans le Limousin pour y être exposées dans des petits oratoires de campagne qui prirent le nom de Saint-Léonard. Puis les habitants ont oublié que les reliques venaient d'Avranches, alors la croyance populaire a inventé de toutes pièces des pseudo « Saint Léonard » pour en faire des saints locaux, tels que :
 Léonard, abbé de Vandeuvre, près du Mans (),
 Léonard, ermite près de Châteaudun (),
 Léonard de Noblat, ermite près de Limoges (),
 Léonard ermite en Beauce ()
 Léonard Avignon, Abbé de Verdun (
Ceux-ci sont inconnus de l'évêque contemporain Grégoire de Tours et ne sont pas historiquement attestés. Selon Patrice Lajoye, les premiers saints chrétiens portant le nom de Léonard et représentés portant des chaînes ne font que poursuivre, sous une forme christianisée, le culte voué à la divinité celtique Lug.

Patronyme 

 Agathon van Weydeveldt Léonard (1841-1923), sculpteur français ;
 Albert Léonard de Juvigny  (1884-1961), général français ;
 Alexandre Léonard (1890-1946), architecte français ;
 André Léonard (né en 1940). archevêque de Malines-Bruxelles ;
 André Léonard (né en 1946), architecte québécois ;
 Anton Leonard (né en 1974), joueur de rugby sud-africain ;
 Benny Leonard (1896-1947), boxeur américain ;
 Bob Leonard (1932-2021), joueur et entraîneur professionnel de basket-ball
 Brendon Leonard (né en 1985), joueur de rugby néo-zélandais.
 Brett Leonard (v. 1960), réalisateur américain ;
 Charles Leonard (1913-2006), pentathlonien américain  ;
 Darius Leonard (1995-), joueur de football américain ;
 Edgar Leonard (1881-1948), joueur de tennis américain ;
 Édouard Léonard (1882-1968), coureur cycliste français ;
 Elmore John Leonard Jr. (1925-2013), romancier et scénariste américain ;
 Erika Leonard (1963- ), romancière britannique connue sous son nom de plume E. L. James ;
 Émile-Guillaume Léonard (1891-1961), historien français ;
 Franklin Leonard (-), cadre américain, créateur de la Black List ;
 Frédéric Léonard (v. 1624-1711), imprimeur français ;
 Gérard Léonard (1945-2006), homme politique français ;
 Graham Leonard (1921-2010), évêque anglican de Londres, devenu catholique ;
 Harlan Leonard (1905-1983), saxophoniste et chef d'orchestre américain ;
 Herbert Léonard (né en 1945), chanteur français ;
 Hugh Leonard (1926-2009), scénariste et acteur irlandais ;
 Isabel Leonard (1982-), chanteuse lyrique américaine ;
 Jason Leonard (né en 1968), joueur de rugby anglais ;
 Jean Joseph Gustave Léonard (1920-2013), botaniste belge ;
 Jean-Louis Léonard (né en 1950), homme politique français ;
 Jean-Marie Léonard (1943-2021), homme politique belge.
 Jean-Pierre Léonard (1889-1985), archevêque (luxembourgeois) de Madurai (Inde).
 Joe Leonard (1932-2017), pilote américain.
 Joseph Léonard (1912-1999), professeur, militaire et résistant français d'origine belge, Compagnon de la Libération.
 Joshua Leonard (né en 1975), acteur, réalisateur et scénariste américain.
 Justin Leonard (né en 1972), golfeur américain ;
 Kawhi Leonard (né en 1991), joueur de basket-ball américain.
 Kathryn Leonard, mathématicienne et informaticienne américaine ;
 Lu Leonard (1927-2004), actrice américaine ;
 Marie Léonard (née en 1993), joueuse de football belge.
 Marion Leonard (1881-1956), actrice américaine.
 Meyers Leonard (1992-), joueur américain de basket-ball ;
 Nicolas-Germain Léonard (1744-1793), poète français ;
 Patricia Leonard (née en 1943), actrice et scénariste britannique ;
 Patrick Raymond Leonard (né en 1955), parolier, claviériste et producteur de musique américain ;
 Philippe Léonard (né en 1974), footballeur belge ;
 Queenie Leonard (1905-2002), actrice et chanteuse anglaise ;
 Robert Sean Leonard (né en 1969), comédien américain.
 Robert Zigler Leonard (1889-1968), réalisateur et producteur américain ;
 Silvio Leonard (né en 1955), sprinteur cubain ;
  (1915-2005), golfeur professionnel canadien ;
 Sugar Ray Leonard (né en 1956), boxeur américain ;
 Sylvie Léonard (née en 1955), actrice canadienne ;
 Tasha Cobbs Leonard (née en 1981), chanteuse de gospel américaine ;
  ;
 Yves Léonard (1961-), historien français, spécialiste du Portugal.

Pseudonyme 

 Léonard-Alexis Autié (1751-1820), coiffeur de la reine Marie-Antoinette.

 Jean-François Autier (1758-1794), également coiffeur de la reine Marie-Antoinette.

Oeuvre 
Léonard peut désigner :
 Léonard, bande dessinée inspirée de Léonard de Vinci ;
 Léonard, série télévisée d'animation adaptée de la bande dessinée précédente ;
 Léonard, maison de parfum créée en 1969 par Philippe Léonard ;
 Léonard, nom et adjectif, pour désigner les habitants du Pays de Léon en Bretagne.

Toponyme 

 Leonard (Dakota du Nord) ;
 Leonard (Michigan) ;
 Leonard (Minnesota) ;
 Leonard (Missouri) ;
 Leonard (Oklahoma) ;
 Leonard (Texas).

Voir aussi 
 Cheval de Léonard, œuvre de Léonard de Vinci
 Mont Léonard, dessin animé de 2002
 À Léonard Snetlage, dernière œuvre de Giacomo Casanova
 Adieu Léonard, film français de Pierre Prévert, sorti en 1943
 Tunnel Saint-Léonard, tunnel de navigation situé sur le canal de Marans à La Rochelle
 Breton léonard, dialecte du Breton parlé dans le Léon
 Carrefour Léonard, échangeur autoroutier en Belgique
 Maison Léonard, édifice de Paris inscrit Monument historique, aussi connu sous le nom d'Imprimerie royale de musique

Référence 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre